Haagea steht für:

 eine ehemalige Gattung aus der Familie der Begoniengewächse, jetzt Sektion Haagea, siehe Systematik der Begonien
 eine ehemalige, ungültige Gattung aus der Familie der Kakteengewächse, später umbenannt in Porfiria und jetzt geführt in Mammillaria

Siehe auch:
 Hagea